Barnack ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Barnack (1879–1936), deutscher Feinmechaniker
 Richard Barnack (1910–1942), deutscher Tänzer

Barnack ist ein Ort in Cambridgeshire, England,